Кочуров — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Кочуров, Абдрахман Менанович (Абдурахман Мананович, 1885 — после 1919) — есаул, командир Оренбургского 10-го казачьего полка (1919).
 Кочуров, Борис Иванович (род. 1946) — российский учёный в области геоэкологии и картографии, научный сотрудник Института географии РАН.
 Кочуров, Григорий Фёдорович — советский государственный и политический деятель, председатель Архангельского областного исполнительного комитета.
 Кочуров, Иван Александрович (Иоа́нн Царскосе́льский; 1871—1917) — священнослужитель Православной российской Церкви, протоиерей, почитается как первый по времени новомученик Российский.
 Кочуров, Николай Николаевич (1949—2013) — российский журналист, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Кочуров, Сергей Иванович (1892—1941) — священнослужитель Русской православной церкви, священномученик.
 Кочуров, Султан Абдул Вагапович (1866—1917) — войсковой старшина, командир 33-й Оренбургской особой казачьей сотни.
 Кочуров, Шаги-Галей Абдул Вагапович (1870—1938) — есаул, участник Русско-Японской войны.
 Кочуров, Шагимардан Абдул Вагапович (1858—1918) — войсковой старшина, руководитель обучения казаков (1918).
 Кочуров, Шагимурат Абдул Вагапович (1868 — после 1920) — войсковой старшина, командир 22-й сотни, член Войскового правительства.
 Кочуров, Шейх-Иль-Ислам Абдул Вагапович (1850—1918) — генерал-лейтенант, командир Оренбургского 4-го казачьего полка (1900—1905).
 Кочуров, Юрий Владимирович (1907—1952) — советский композитор.



Топоним 
 Кочуров — село на Украине, находится в Гайсинском районе Винницкой области.

См. также 
 Кочур
 Кочура